Maria Karolina ist der Name folgender Personen:

 Maria Karolina von Bourbon-Sizilien (1798–1870), Ehefrau von Charles de Bourbon, duc de Berry
 Maria Karolina von Österreich (1740–1741), Tochter von Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen
 Maria Karolina von Österreich (1748–1748), Tochter von Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen
 Maria Karolina von Österreich (1752–1814), Ehefrau von Ferdinand IV./III. von Neapel und Sizilien
 Maria Karolina von Österreich (1825–1915), Tochter von Karl von Österreich-Teschen und Henriette Alexandrine von Nassau-Weilburg
 Maria Karolina Augusta von Bourbon-Sizilien (1822–1869), Ehefrau von Henri d’Orléans, duc d’Aumale